James Whitcomb Riley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Whitcomb Riley House (Greenfield, Indiana), NRHP-ID 77000017
 James Whitcomb Riley House (Indianapolis, Indiana), NRHP-ID 66000799